Умберто Контрерас има више значења:

 Умберто Контрерас (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Умберто Контрерас (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику